Miejscowości w USA:
 Spaulding – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Sangamon
 Spaulding – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Lassen
 Spaulding – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Hughes
Gminy w USA:
 Spaulding (ang. Spaulding Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Union
 Spaulding (ang. Spaulding Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw